Куртуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Куртуен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куртуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна